ПП — аббревиатура, может значить:

Военное дело 
 пп — продовольственный паёк
 пп — президентский полк
 пп — «полевая почта» в СССР и Российской Федерации:
 1939—1943: сокращённое условное наименование почтовых отделений военно-полевой почты (почтовых полевых станций), например: пп 1963 (полевая почта № 1963)
 1943 — : сокращённое условное наименование воинских формирований в военное время, или дислоцированных за границей — в мирное время, служащее для их обслуживания через почтовые отделения как военно-полевой почты (в военное время), так и обычных государственных почтовых ведомств (в мирное время), например:  пп 26039 (войсковая часть — полевая почта № 26039).
 ПП — сокращённое название понтонного парка, например ПП-91М (ПП-2005).

Оружие 
 Пистолет-пулемёт — лёгкое стрелковое ручное автоматическое оружие для ближнего боя (напр. ППШ или ППС-43), ПП-91 или «Кедр»
 Панорамный прицел — тип прицелов, обычно используемых на пушках, предназначенных для стрельбы прямой наводкой
 Пневматический пистолет

Политика 
 ПП — Полномочный представитель. В 20-х 30-х годах XX века специальные должности с подобным названием имелись также в органах ЧК, ГПУ, НКВД.
 Продолжаем перемены () — болгарская избирательная коалиция во главе с Кириллом Петковым и Асеном Василевым, бывшими министрами экономики и финансов.

Техника, наука и промышленность 
 Промышленное предприятие
 Платёжное поручение
 Полипропилен
 Переднемоторная, переднеприводная компоновка автомобиля

Электроника 
 Печатная плата — диэлектрическая пластина с выполненным на ней электропроводящим рисунком
 Память программ — например в цифровом сигнальном процессоре с гарвардской архитектурой памяти
 Переходный процесс — в ТАУ
 Прикладная программа
 Пробельная последовательность — последовательность одного или нескольких символов пробела, табуляции или перевода строки.
Полупантограф - устройство приёма электрического тока электрическим рельсовым транспортом.

Биология и медицина 
 Природопользование
 Прогноз погоды
 Потенциал покоя — в биологии
 Приступ паники — в психиатрии
 Поперечно-полосатая (мышечная ткань)
 Приемный покой
 Половой партнер
 Противоположный пол

Другие использования 
 пп. — параграфы
 пп. — пункты (мн. число от пункт в значении «отдельная статья, раздел, параграф официального документа или какого-либо текста, обозначаемые цифрой или буквой»)
 № пп — номера по порядку
 перевод Павского — в библейских справочниках:
 пешки — в шахматах
 Продукты питания
 Правильное питание — расхожее клише в программах (диетах) здорового питания
 Передний план — в фотографии
 Парк Победы
 Прямая продажа — в объявлениях о продаже недвижимости
 Пример переводчика — в переводимых произведениях
 Процентный пункт — в статистике
 Пограничный переход — в логистике
 Последний посетитель — режим работы
 Product Placement
 Позитивная психология
 Популярная политика — YouTube-канал

В играх и соцсетях 
 Поиск подземелий — в игре World of Warcraft
 Промышленный потенциал — в игре «Hearts of Iron»

См. также 
 PP
 Проспект Победы (группа)

Примечания

Ссылки 
 Сборник сокращений